

Гранит — місто, штат Оклахома
 Гранит — місто, штат Орегон
 Гранит — переписна місцевість, штат Юта

Див. також 
 Граніт
 Граніт (значення)